Марк Дже́ксон (, родился 1 апреля 1965 года в Бруклине, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Индиана Пэйсерс», «Денвер Наггетс», «Торонто Рэпторс», «Юта Джаз» и «Хьюстон Рокетс», и тренер. Во время драфта НБА 1987 года был выбран командой «Нью-Йорк Никс» под 18 номером. Работал комментатором на каналах ESPN и ABC вместе с Джеффом Ван Ганди и Майком Брином. Ранее работал аналитиком на YES Network, где анализировал игры «Нью-Джерси Нетс». В 1996 году снялся в фильме Эдди. С 2011 по 2014 год работал главным тренером команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз».

Джексон занимает пятое место в истории НБА по количеству передач (10 334) за карьеру (после Джона Стоктона, Джейсона Кидда, Криса Пола и Стива Нэша). Входит в топ-25 в истории НБА по количеству сыгранных матчей (1296).

Тренерская карьера 
6 июня 2011 года Джексон занял место главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз», став первым тренером, нанятым новыми владельцами команды Джо Лейкобом и Питером Губером. До его прихода клуб лишь раз за последние 17 лет смог пробиться в плей-офф, и Джексон пообещал владельцам поставить в «Уорриорз» хорошую защиту и сделать из неё претендента на попадание в постсезонные игры. Однако в его дебютном сезоне, укороченном из-за локаута, команда под его руководством показала результат 23-43 и весь сезон страдала из-за травм ведущих игроков и перестройки под новую модель защиты. Всё поменялось в следующем сезоне. Благодаря хорошей игре Стефа Карри и Клея Томпсона, «Уорриорз» закончили сезон с результатом 47-35 и заняли шестое место в Западной конференции. Таким образом, клуб впервые с сезона 2006/07 годов вышел в плей-офф. В первом раунде «Уорриорз» обыграли «Денвер Наггетс» со счётом 4-2, но в полуфинале конференции уступили «Сан-Антонио Спёрс».

Первоначально руководство клуба заключило с Джексоном четырёхлетний контракт на сумму 8 млн долларов, но в 2013 году договор с ним был продлён ещё на два года. В сезоне 2013/14 «Уорриорз» ещё сильнее провели регулярный чемпионат, одержав 51 победу и потерпев 31 поражение, и впервые с 1992 года второй раз подряд вышли в плей-офф. Однако уже в первом раунде клуб проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в семи играх. 6 мая 2014 года Джексон был уволен с поста главного тренера. В официальном заявлении руководство клуба заявило, что приход Джексона в команду положительно сказался на результатах «Уорриорз», однако они считают, чтобы выиграть чемпионский титул им нужен другой тренер. В следующем сезоне главным тренером «Уорриорз» стал Стив Керр, который впервые за 40 лет помог команде завоевать титул чемпионов НБА.

Личная жизнь 
Джексон женился на актрисе и певице Дезире Коулман 29 июля 1990 года. У пары родилось четверо детей. Марк — старший брат Троя Джексона, более известного под псевдонимом «Escalade», который умер в феврале 2011 года в возрасте 35 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Profile on NBA.com
 Mark Jackson career stats
 Mark Jackson ESPN Bio

Выпускники Мемориальной средней школы епископа Лафлина
Баскетболисты США
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Юта Джаз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»